Кош охраны государственного имущества (укр. — Кіш охорони державного майна, полное название — Кош охраны государственного имущества при Министерстве продовольствия Украинской Народной республики) – военная формация УНР.

Кош был сформирован в Виннице в средине февраля 1919 года Николаем Чеботарёвым, который был бессменным его атаманом. Личный состав коша набран путём вольного найма из населения подольских сел.

Главной причиной создания подразделения стали постоянные нападения крестьян на государственные транспортные средства, перевозящие сахар в Галицию. Общим назначением коша была охрана государственного имущества.

Атаман коша полковник Николай Чеботарёв подчинялся непосредственно министру продовольствия УНР Михайлу Тимофееву.

С отходом фронта на запад в конце апреля 1919 года кош был расформирован. Около двух сотен казаков были демобилизованы, другие несколько сотен казаков и старшин (офицеров) вместе с Николаем Чеботарёвым стали основой контрразведывательной части Разведывательного отдела Штаба Действующей Армии УНР.

Литература 
 Н. Чеботарёв. «Визвольні змагання очима контррозвідника» (научно-документальное издание / Вст. статья: В.Сидак) - Киев: Темпора, 2003 - 288 с.

Украинская Народная Республика